Дашти-кипчакские узбеки или дешти-кипчакские узбеки — термин, использовавшийся некоторыми исследователями для обозначения союза тюрко-монгольских племён, кочевавших в восточной части Дешт-и-Кипчака в XIV — начале XVI вв. В их состав до 1450-х годов входили и казахские племена.

Происхождение 
Термин "дашти-кипчакские узбеки" впервые был использован советскими этнографами. Название связано с именем исторического региона Дешт-и-Кипчак. Они вели кочевой образ жизни и говорили на кипчакском диалекте тюрки. Политическая и культурная элита кочевых узбеков в лице Шейбани-хана и его родственников создавала литературные произведения на чагатайском тюркском языке.

Арлат, бахрин, буркут, дурмен, ийжан, хитай, карлуки, маджар, кыпчак, кият, кунгират, курлавут, мангыт, найман, нукуз, тангут, уйгуры, меркит, кушчи, утарчи, джат, чимбай, кенегес, уйшун, тубаи, таймас, эчки, тумен-минг, шадбахтли, шункарли и др. племена в конце XIII и XIV—XVI веков восточными историками назывались общем названием «узбек».

Хамидуллох Казвини в своём произведении «Тарихи гузида» («Избранная история») упоминает о подчиненных землях Узбек-хану, хану Золотой орды, и народах и эти племена указывается как «узбекиян» («узбеки»), а их кочевавшиеся земли, то есть Восточный Дешти-Кипчак указывается как «мемлекети узбек» («узбекское государство»). 

Термин «узбек» как названия союза племен и принадлежащими им земли использовался также до Узбекхана. Например, Улугбек в своём историческом произведении «Тарихи арбаъ улус» («История четыре улуса») в упоминании возведении Узбекхана на престол пишет «Узбекский улус выдан ему». 

Рузбехан в своей книге «Мехманнамаи Бухара» указывает что, узбеки делятся на три группы: шейбаниды (узбеки, вошедшие в Улус Шейбана), казахи и мангиты. Улус Шейбана, по данным источников создается 1238 г. и включал территории с подножий Урала до реки Тобол и Сарысу (его южная граница был Аральское море, а северная граница был Чинги-Тура (Тура)). Улус Мангыта расположился в землях между реках Эмба и Яик. Мангыты в 30-годах XV века подчинились Абулхайрхану. Казахи как этноним появился с начала 1446 г. Потомки Урусхана, хана Ак Орды: Гирейхан (Кирейхан) и Джанибек 40-годах XV века, отказав подчинение Абулхайрхана, со своими сторонниками-подданными бежали к оазису Чу и Семиречье и после некоторой времени основали Казахское ханство (1465 г.) . Бежавшие от Абулхайрхана эти племена в истории получили название «узбеки-казахи».

Полукочевые узбеки преимущественно вели кочевой образ жизни и были заняты отгонным скотоводством, обедневшие кочевники также занимались земледелием. Дешти-кипчакские узбеки стали составной частью узбеков, казахов, каракалпаков Средней Азии, а также ногайцев, башкир, татар и других. 

В 1870-х годах об узбеках оазисов Средней Азии отмечали, что «узбеки, какой бы род жизни они не вели, все считают себя одним народом, но подразделяются на множество родов». По статистическим данным в 1887—1888 годах в Самаркандском уезде из 254195 населения узбеки составляли 186532 человек (то есть 73 % населения), остальные жители были представлены таджиками, русскими, арабами, казахами, иранцами и др.

Потомки полукочевых узбеков Узбекистана в советской историографии обособленно именуются общим названием «дешти-кипчакские узбеки» (узбеки-кипчаки, кипчакские узбеки, кочевые узбеки и т. д.)

Родовое деление 

Полукочевые узбеки состояли из 92 больших и малых родов.

Список

См. также 
 Половецкая степь (Дешт-и-Кипчак)
 Шейбаниды
 Узбекские племена

Примечания

Литература 
 Бурибай Ахмедов, 
 Этнический атлас Узбекистана. Этногенез: Дашти-кипчакские узбеки (Часть 2)
 А. Ильхамов, Археология узбекской идентичности

Узбеки
Этносы тюрко-монгольского происхождения